Akinkoka ist der Name von:
 Akinkoka Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Montana
 Akinkoka Peak, ein Berg im US-Bundesstaat Montana